

Села 
 Володимирівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Катеринівська сільська громада
 Володимирівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада (в минулому — Компаніївський район)
 Володимирівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська громада (в минулому — Знам'янський район)